Jméno a příjmení Colin Morgan se může vztahovat k následujícím osobnostem:

Colin Morgan (1973) — kanadský zápasník - judista
Colin Morgan (1986) — britský seriálový herec